Osoby o tym nazwisku:
 Erik Shoji – amerykański siatkarz
 Kawika Shoji – amerykański siatkarz
 Toshio Shoji – japoński pływak, olimpijczyk

Zobacz też:
 Shōji – element tradycyjnej architektury japońskiej